Příjmení Gómez nebo Gomez nese více osobností:

 Andrés Gómez (* 1960) – ekvádorský tenista
 Clemente Domínguez y Gómez (1946–2005) – muž, který byl prohlášen za papeže
 Eddie Gomez (* 1944) – portorický hudebník
 Francis Gómezová (* 1968) – venezuelská judistka
 Jaime Luis Gómez viz Taboo (* 1975) – americký raper
 Homero Gómez González (1969-2020) – mexický environmentalista a místní politik, zavražděný pro svoji činnost
 Christian Gómez (* 1974) – bývalý argentinský fotbalista
 Joshua Gomez (* 1975) – americký herec
 Juan Vicente Gómez (1857–1935) – venezuelský politik
 Mario Gómez (* 1985) – německý fotbalista
 Máximo Gómez Báez (1836–1905) – kubánský generál
 Nicolás Gómez Dávila (1913–1994) – kolumbijský filosof
 Ramón Gómez de la Serna (1888–1963) – španělský spisovatel a novinář
 Rubén Salazar Gómez (* 1942) – kolumbijský římskokatolický kněz, arcibiskup a kardinál
 Selena Gomezová (* 1992) – americká herečka a zpěvačka
 Scott Gomez (* 1979) – americký hokejista
 Tito Gómez (1920–2000) – kubánský zpěvák

jiný význam
 Gomez (povídka) – sci-fi povídka amerického spisovatele Cyrila M. Kornblutha z roku 1954
 Sonya Gomez – postava z televizního seriálu Star Trek:Nová Generace

Externí odkazy 
 

Španělská příjmení